XEJ – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Langford (BC) (Canada)